Ферма́на (, ) — историческое графство на северо-западе Ирландии. Входит в состав провинции Ольстер на территории Северной Ирландии. Административный центр и крупнейший город — Эннискиллен. Население — 61 170 человек (6-е место среди графств Северной Ирландии; данные 2011 г.).

География 
Площадь территории — 1691 км² (5-е место).

Достопримечательности 
 Замок Эннискиллен
 Замок Мони
 Замок Кром

Библиография 
 Fermanagh: its special landscapes: a study of the Fermanagh countryside and its heritage /Department of the Environment for Northern Ireland. — Belfast: HMSO, 1991 ISBN 0-337-08276-6
 Friel, Charles P.. — Fermanagh’s railways : a photographic tribute / Charles P. Friel, Norman Joh. — Newtownards, Co. Down: Colourpoint Press, 1998. ISBN 1-898392-39-0
 Livingstone, Peadar. — The Fermanagh story: a documented history of the County Fermanagh from the earliest times to the present day — Enniskillen: Cumann Seanchais Chlochair, 1969.
 Lowe, Henry N. — County Fermanagh 100 years ago: a guide and directory 1880. — Belfast: Friar’s Bush Press, 1990. ISBN 0-946872-29-5
 Parke, William K. — A Fermanagh Childhood. Derrygonnelly, Co Fermanagh: Friar’s Bush Press, 1988. ISBN 0-946872-12-0

Ссылки 
 Enniskillen.Com

Графства Северной Ирландии